Radzymin (gromada w powiecie płońskim)
 Radzymin (gromada w powiecie wołomińskim)